Хорватия принимала участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве в мае 2017 года. После успешного возвращения на Евровидение-2016, хорватский национальный вещатель Радио и телевидение Хорватии (HRT) подтвердил 17 сентября 2016 года, что они будут также участвовать в конкурсе 2017 года. На конкурс был отправлен исполнитель Жак Хоудек с песней «My Friend». Он прошёл в финал, где занял 13-е место с 128 очками.

Предыстория 

До конкурса 2017 года Хорватия участвовала в Евровидении двадцать два раза с момента своего дебюта в Милстрите в . Наивысшим местом страны было 4-е, которое Хорватия занимала дважды: в  с песней «Sveta ljubav» в исполнении Майи Благдан и в  с песней «Marija Magdalena» в исполнении Дорис Драгович. После введения полуфинала в 2004 году, Хорватия участвовала в шести финалах. Наименее успешным результатом Хорватии в финале было двадцать третье место, которое она заняла в  с песней «Lighthouse» в исполнении Нины Кралич, это было их первым финальным выступлением за 7 лет. А наименее успешным результатом Хорватии в полуфинале было шестнадцатое место, которого она заняла в  с песней «Vjerujem u ljubav», в исполнении Dragonfly и Дадо Топича.

До Евровидения 
Хорватская телекомпания HRT в подтвердила 17 сентября 2016 года о своём намерении участвовать в конкурсе 2017 года. Однако она не уточнила каким образом будет выбрана песня и исполнитель.
17 февраля 2017 года HRT объявила, что страну будет представлять певец Жак Хоудек, выбранный внутренним голосованием. Его песня «My Friend» вышла 20 февраля 2017 года. Песня исполняется на английском языке, но также содержит фрагменты на итальянском.

На Евровидении 
Согласно правилам Евровидения, всем странам, за исключением страны пребывания и «Большой 5» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), требуется пройти через из один из двух полуфиналов, чтобы выступить в финале, куда отбираются по десять исполнителей от каждого полуфинала. 31 января 2017 года состоялась жеребьёвка, по итогом которой Хорватия должна была выступать в втором полуфинале 11 мая 2017 года. Изначально Хорватия должна была выступать на 12-м месте, однако после ухода России она была помещена на 11-е место. Жаку Хоудеку удалось пробиться в финал, заняв в полуфинале 8-е место с 141 очками. Это был второй год подряд, когда Хорватия прошла в финал. В финале исполнитель выступал под 13-м номером и занял 13-е место со 128 очками, показав лучший результат Хорватии за 10 лет.

Примечания 

2017 год в Хорватии
Хорватия на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2017»